Bevakningshund, patrullhund, övervakningshund och vakthund är snarlika begrepp som används omväxlande om brukshundar som är tränade för olika ändamål:

Bevakningshund syftar på militära patrullhundar, se Försvarsmaktshund.
Patrullhund kan syfta på
militära bevakningshundar, se Försvarsmaktshund.
polisens eller bevakningsföretagens skyddshundar.
Övervakningshund (eller ÖVS-hund) syftar på polisens skyddshundar.
Vakthund (eller stakethund) är en hund som lös vaktar ett inhägnat område, se Vakthund.

Se även
Väktarhund

Brukshundar